Chambersburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chambersburg Township (Illinois)
 Chambersburg Township (North Carolina)